Kostel svaté Paraskevy může být:

 Chrám svaté Paraskevy (Dobroslava) – kostel ve Dobroslavě
 Chrám svaté Paraskevy (Nová Polianka) – kostel v Nové Poliance

Externí odkazy